

Note

Legături externe
Roman castra from Romania - Google Maps / Earth

Vezi și 
Listă de castre romane din România
Sânpaul, Mureș

Castre romane din România
Dacia romană